Олег Дроздов:
* Дроздов, Олег Алексеевич (1909—2001) — советский учёный-климатолог.
 Дроздов, Олег Анатольевич (род. 1966) — украинский архитектор, философ архитектуры и дизайна.